Il singolare femminile del torneo di tennis China Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Linda Wild che ha battuto in finale Wang Shi-ting 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Yayuk Basuki (secondo turno)
 Dominique Monami (primo turno)
 Yayuk Basuki (finale)
 Karin Kschwendt (primo turno)

 Lea Ghirardi (secondo turno)
 Petra Kamstra (quarti di finale)
 Shaun Stafford (semifinali)
 Stephanie Rottier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 1995